Деол () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деол, Бобби (род. 1967) — индийский актёр, снимающийся в фильмах на хинди.
 Деол, Санни (Аджай Сингх Деол; род. 1956) — индийский киноактёр, режиссёр, продюсер.
 Деол, Ранджив (род. 1976) — канадский хоккеист на траве.
 Деол, Сурджит Сингх (1924—1984) — кенийский хоккеист на траве.
  (род. 1989) — британский актёр. См. также 
 Деоль — коммуна во Франции.